«Гавриил» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.

Описание корабля 
Парусный двухдечный линейный корабль 4 ранга, один из трёх кораблей одноимённого типа. Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 38,7 до 38,71 метра, ширина — 10,7 метра, а осадка от 4,7 до 4,71 метра. Вооружение судна составляли 52 орудия, включавшие двадцать четыре 12-фунтовых, двадцать 8-фунтовых и восемь 4-фунтоых. При этом при отправлении из Архангельска в 1713 году на корабль устанавливались 22 8-фунтовых и восемь 4-фунтовых орудий, а остальное вооружение устанавливалось уже по прибытии в Ревель. Экипаж состоял из 350 человек, в том числе капитана, 2-х поручиков (лейтенантов), 7-ми мичманов, шкипера, боцмана, 3-х боцманматов и 50-ти морских солдат.

Корабль назван в честь одного из восьми христианских архангелов Гавриила и был первым из четырёх парусных линейных кораблей российского флота, названных именем этого архангела. Также одноимённые корабли строились в 1749 и 1802 годах для Балтийского флота и в 1839 году — для Черноморского, также в составе флота несли службу два одноимённых парусных фрегата 1781 и 1787 годов постройки.

История службы 
Корабль «Гавриил» был заложен на Соломбальской верфи в 1712 году. После спуска на воду в июне 1713 года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл корабельный мастер Выбе Геренс.  года корабль вышел из Архангельска в Балтийское море, на зимовку был оставлен в Кольском заливе, а в июле следующего года прибыл в Ревель.

Принимал участие в Северной войне. В 1714 и 1715 годах выходил в крейсерства в Финский залив в составе эскадр. В июле 1716 года в составе эскадры перешёл из Ревеля в Копенгаген и c  () по  совершал плавания в Балтийском море в составе четырех объединенных флотов России, Дании, Голландии и Англии, а  прибыл с эскадрой в Ревель.

В 1717 и 1718 годах выходил в крейсерские плавания в Балтийском море в составе эскадр и отрядов. С  по  года входил в состав эскадры генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина, которая находилась в крейсерстве у берегов Швеции и принимала участие в высадке десанта на остров Готланд.

Больше в море не выходил, в 1719 году был переоборудован в брандер, а в 1721 году — разобран.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Гавриил» в разное время служили:
 А. Симсон (1713—1715 годы).
 И. А. Брант (1716—1717 годы).
 Р. Лани (1718—1719 годы).

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством